Hongkong az 1952-es nyári olimpián szerepelt először, sportolói eddig három érmet nyertek, vitorlázásban, kerékpározásban, illetve asztaliteniszben.

A Hongkongi Sportszövetség és Olimpiai Bizottság 1950-ben alakult meg, a NOB 1951-ben vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Timothy Tsun Ting Fok.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon